Plaats in Indonesië
 Tumenggungan (Ngombol), een plaats in het bestuurlijke gebied Purworejo in de provincie Midden-Java
 Tumenggungan (Selomerto), een plaats in het bestuurlijke gebied Wonosobo in de provincie Midden-Java
 Tumenggungan (Lamongan), een plaats in het bestuurlijke gebied Lamongan in de provincie Oost-Java